Camathias ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Camathias (1924–1965), Schweizer Motorradrennfahrer
 Joël Camathias (* 1981), Schweizer Automobilrennfahrer